Cuthbert Collingwood ist der Name folgender Personen:

* Cuthbert Collingwood, 1. Baron Collingwood (1750–1810), britischer Vizeadmiral
 Cuthbert Collingwood (Naturforscher) (1826–1908), britischer Naturforscher